Big Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Big Hill (Arkansas), im Calhoun County
 Big Hill (Indiana), im Fulton County
 Big Hill (Jackson County, Kentucky)
 Big Hill (Perry County, Kentucky)
 Big Hill (Texas), im Limestone County
 Big Hill (Virginia), im Washington County

in Kanada:
 Big Hill (Nova Scotia)

Big Hill steht für:
 Big Hill Shaft, Mine im Utah County, Utah
 Big Hill Oil Field, Ölfeld im Jefferson County, Texas
 Big Hill Bayou Wildlife Management Area, Park im Jefferson County, Texas
 Big Hill Wildlife Area, Park im Labette County, Kansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Big Hill Archeological District, in Dennis, Kansas, ID-Nr. 77000584
 Big Hill Farmstead Historic District, in Jackson, Missouri, ID-Nr. 99001598
 Big Hill Pond Fortification, in Pocahontas, Tennessee, ID-Nr. 98001182
 Big Hill Shaft Headframe, in Eureka, Utah, ID-Nr. 79003486

Siehe auch:
 Big Hill Pond